Mânjești se poate referi la:

 Mânjești, Iași
 Mânjești, Vaslui

Altele 
 Mânjina